Zenke ist der Familienname folgender Personen:

 Ines Zenke (* 1971), deutsche Anwältin und Dozentin
 Martin Zenke (* 1953), deutscher Biochemiker und Zellbiologe
 Richard Zenke (1901–1980), deutscher Kunstpädagoge, Maler und Illustrator
 Simon Zenke (* 1988), nigerianischer Fußballspieler
 Stefanie Zenke (* 1974), deutsche Juristin und Journalistin
 Thomas Zenke, Hörspielautor